O São Cristóvão Futebol Clube é um clube esportivo fundado em 08/11/1945 na cidade de São Caetano do Sul/SP. Suas cores são o branco e o preto, em aluzão direta ao São Cristóvão de Futebol e Regatas da cidade do Rio de Janeiro.

Atualmente o clube está vinculado a Federação Paulista de Futebol através da Liga Sancaetanense de Futebol.

História 
Antes da fundação do São Cristovão Futebol Clube de São Caetano, seus fundadores passaram por outros dois times antes de criar um dos clubes mais tradicionais da cidade de São Caetano do Sul. O nome da equipe está relacionada a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, cuja data é comemorada todo dia 25 de julho, porém o clube surgiu apenas quase quatro meses depois,no dia 8 de novembro do ano de 1945.

Antes de se chamar São Cristovão Futebol Clube, era conhecido como Infantil Corinthians, que logo foi extinto surgindo então o Lazio, que foi também extinto por não conseguir agremiar por muito tempo os esportistas locais.

Novamente os esportistas locais iniciam novas conversas para a fundação de um clube esportivo, que dessa vez deveria se chamar São Cristovão. A razão principal para a escolha do nome se deu pela boa fase que vivia seu homônimo carioca, o São Cristovão de Futebol e Regatas, detentor do título estadual do Rio de Janeiro do ano de 1926.

Assim nascia mais um clube na cidade de São Caetano do Sul, um clube fundado por operários e patrões que queriam um lugar para se reunir e praticar esporte.

Décadas de Ouro 
O São Cristovão, através principalmente do departamento de futebol, viveu durante três décadas conquistas importantes no esporte da cidade de São Caetano do Sul. Na primeira o time foi tricampeão municipal nos anos de 1951 até 1953. Mais títulos seriam somados a essas conquistas dentre eles o Campeonato da Série Radio Cacique (1968), Campeão da Taça cidade de São Caetano do Sul(1971).

Fontes 
 Site Oficial SCFC .
 Federação Paulista de Futebol .
 São Caetano do Sul .

Clubes de futebol de São Caetano do Sul
Clubes de futebol fundados em 1945